Farsala kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Farsala, kommun, Thessalien, Nomós Larísis, 
 Fársala, kommunhuvudort, Thessalien, Nomós Larísis,